Pfennig bezeichnet:
 eine deutsche Münze und Währungseinheit, siehe Pfennig
 als Fening eine offizielle Währungseinheit in Bosnien-Herzegowina
 den britischen Penny
 den finnischen Penni, Untereinheit der Finnischen Mark vor Einführung des Euro

daneben auch:
 den Friesacher Pfennig, mittelalterliches Zahlungsmittel auf dem Gebiet des heutigen Österreich
 Gemeiner Pfennig, deutsche Reichssteuer um 1500
 den Kärntner Pfennig, Oberbegriff für Kärntner Münzprägungen, umgangssprachlich auch für Friesacher Pfennig
 die 4-Pfennig-Münze, Münze in der Weimarer Republik (1932)
 Das Pfennig-Magazin, erste deutsche Illustrierte, erschienen von 1833 bis 1855 
 Muster auf dem Schild des Wappens der Stadt Nordhorn

Pfennig ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Pfennig (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Gero Pfennig (* 1945), deutscher Politiker (CDU), MdA, MdB, MdEP
 Günter Pfennig (* 1923), deutscher Architekt 
 Johann Christian Pfennig (1706–1787), deutscher Orgelbauer in Kröbeln
 
 Jörn Pfennig (* 1944), deutscher Lyriker sowie Jazzmusiker
 Kurt Pfennig (Unternehmer) (1936–2000), deutscher Unternehmer
 Kurt Pfennig (Admiral) (1942–1996), deutscher Flottillenadmiral
 Manfred Pfennig (* 1941), deutscher Fußballtorhüter
 Mirko Pfennig (* 1972), deutscher Jazzmusiker
 Norbert Pfennig (1925–2008), deutscher Mikrobiologe
 Ole Pfennig (* 1964), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Oscar Pfennig (1880–1963), deutscher Architekt
 Reinhard Pfennig (1914–1994), deutscher Maler, Grafiker und Kunstdozent
 Werner Pfennig (1937–2008), deutscher Gewerkschaftsfunktionär

Siehe auch: